Le nom Monster (; monstre en français) peut faire référence à :

Arts et divertissements

Bande dessinée 
 Monster, une bande dessinée d'Andreas publiée par les éditions Delcourt.
 Monster, une bande dessinée de Nacho publiée aux éditions Soleil.
 Monster, un manga de Naoki Urasawa publié entre 1994 et 2001, adapté en série d'animation par Masayuki Kojima, et un film.

Cinéma 
 , film dramatique japonais de Hideo Nakata sorti en 2014
 , film américain de Kenneth Hartford sorti en 1979
 , film américain de Patty Jenkins sorti en 2003
 Monster, film américain d'Eric Forsberg sorti en 2008
 , film sud-coréen de Hwang In-ho sorti en 2014
 , film américain d'Anthony Mandler sorti en 2018

Télévision 
 Monster est une série télévisée (en projet), adaptation du manga de Naoki Urasawa
 Monster est une série télévisée (2017) norvégienne, de Anne Sewitsky et Hans Chrisitan Storrosten

Parcs et spectacles 
 Monster, un spectacle de Dylan Moran.
 The Monster, des montagnes russes inversées de Walygator Parc.
 The Monster, des montagnes russes du parc Adventureland (Iowa).

Musique

Albums 
 Monster, un album d'Herbie Hancock sorti en 1980 ;
 Monster, un album du groupe R.E.M. sorti en 1994 ;
 Monster, un album du groupe Oomph! sorti en 2008 ;
 Monster, un album du groupe Kiss sorti en 2012 ;
 Monster, un album  du rappeur américain Future sorti en 2014 ;
Monster, un album de Hugh Cornwell publié en 2018 ;

Chansons 
 Monster, une chanson du groupe Pink Lady publiée en single en 1978 ;
 Monster, une chanson du groupe The Automatic publiée en single en 2006 ;
 Monster, une chanson du groupe Skillet publiée en 2009 ;
 Monster, chanson de la chanteuse Lady Gaga publiée en 2009 ;
 Monster, une chanson de Kanye West publiée en single en 2010 ;
 Monster, une chanson du groupe Paramore publiée en single en 2011 ;
 The Monster, une chanson d'Eminem et Rihanna publiée en single en 2011.
 Monster, une chanson du groupe de rock américain Imagine Dragons, publiée en 2013.
 Monster, une chanson du boys band sud-coréo-chinois EXO publiée en single en 2016.
Monster, chanson de Rim'K sortie en 2016
 Monster, une chanson des DJs LUM!X et Gabry Ponte, publiée en single en 2019.

Autres 
 Monster, un groupe de rock suédois dont le leader est le chanteur Anders Wendin.
 Monsters of Rock, et un festivals de hard rock et de heavy metal ayant lieu tous les ans au Royaume-Uni à Castle Donington de 1980 à 1996.

Boisson 
 Monster Energy, une boisson énergisante.

Constructeurs 
 Monster est un modèle de motocyclette du constructeur italien Ducati.
 Monster Cable Products, un distributeur américain dans le domaine des écouteurs de musique.

Toponymes 
 Monster, une ancienne commune des Pays-Bas, intégrée depuis le  dans la nouvelle commune de Westland.
 Monster est une ville détruite qui se trouve au même endroit que Borssele en Zélande.

Site internet 
 Monster, un site Internet consacré à l'emploi.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre